CO:Play Grand Prix 2021 var et dansk DCU licensløb. Det godt 117 km lange linjeløb blev kørt den 11. april 2021 med start og mål på Kårupvej syd for Ordrup i Odsherred Kommune. Der blev kørt 15 omgange på en 7,85 km lang rundstrækning på Kårupvej, Vindekilde Strandvej og Ordrupvej. Løbet blev arrangeret af Amager Cykle Ring, og var det femte eliteløb i den danske landevejssæson.

På den sidste omgang kørte fire ryttere fra resten af konkurrenterne, og skulle afgøre det i en spurt. Her rykkede Tobias Kongstad () fra de andre, og henviste s Marcus Sander Hansen til andenpladsen med to sekunders forspring, mens William Blume Levy fra  var sidste mand på podiet.

Resultat

Hold

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

DCU licensløb 2021
Odsherred Kommune